Beeckman ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Beeckman, niederländischer Maler
 Isaac Beeckman (1588–1637), niederländischer Philosoph und Wissenschaftler
 Koen Beeckman (* 1973), belgischer Radsportler
 Robert Livingston Beeckman (1866–1935), US-amerikanischer Politiker
 Théophile Beeckman (1896–1955), belgischer Radsportler

Siehe auch:
 Beekman